Зейна́лов — фамилия, распространённая в Азербайджане и Дагестане. Происходит от арабского имени Зейнал (укороченная форма имени ). Женская форма .

Известные носители 
 Зейналов, Азер Зейналабдин оглы (род. 1964) — азербайджанский оперный певец.
 Зейналов, Айдын Мир Паша оглы (род. 1978) — российский скульптор, академик Российской академии художеств (2017).
 Зейналов, Али Юсиф оглы (1913—1988) — азербайджанский актёр.
 Зейналов, Балага (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист.
 Зейналов, Бахадур Гасым оглы (1917—1995) — азербайджанский учёный, академик, военный и общественный деятель.
 Зейналов, Гаджибаба Мамед оглы (1906—1969) — генерал-майор, начальник Бакинского высшего общевойскового командного училища.
 Зейналов, Джангир Мешеди Рза оглы (1865—1918) — азербайджанский актёр.
 Зейналов, Закир Алихан оглы (1939—2000) — азербайджанский государственный деятель.
 
 Зейналов, Ибрагим Исмаил оглы (1934—2008) — советский и азербайджанский скульптор.
 Зейналов, Камран Тураб оглы (род. 1992) — азербайджанский спортсмен.
 Зейналов, Мамед Али Зейнал-Абдин оглы — профессор, основоположник факультета товароведения в Институте народного хозяйства Азербайджана.
 Зейналов, Мир Надир Назиевич (1942—2021) — народный художник Азербайджана.
 Зейналов, Мирза Мамед оглы (1925—2009) — лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Зейналов, Мубариз Гасанович (1945—2015) — советский футболист, азербайджанский тренер.
 Зейналов, Мурад Махмуд оглы (1908 — ?) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Зейналов, Надир Алимухтар оглы (1928—1987) — советский художник, главный художник киностудии «Азербайджанфильм».
 Зейналов, Орхан — осуждённый за убийство в Бирюлёво, спровоцировавшее массовые беспорядки.
 Зейналов, Рамиз Юсиф оглы (род. 1957) — общественный деятель.
 Зейналов, Рамин (ум. 2015) — азербайджанский боксёр.
 Зейналов, Рафик Якубович (1938—2014) — журналист, профессор, доктор наук, генеральный директор «Азеринформа», ректор БИСУП.
 Зейналов, Руслан Бахтиярович (род. 1982) — футболист.
 Зейналов, Тельман Гейдар оглы (род. 1931) — советский и азербайджанский скульптор.
 Зейналов, Фаррух Мамеднаби оглы (1942—2022) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Зейналов, Фархад Рамазан оглы (1929—1984) — азербайджанский учёный.
 Зейналов, Хаял Амрах оглы (род. 1982) — азербайджанский футболист.
 Зейналов, Эдуард Джангирович (род. 1963) — украинский политик.
 Зейналов, Эйваз Махмуд оглы (род. 1950) — советский, азербайджанский писатель.
 Зейналов, Эйнулла Амир оглы (1924— ?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Зейналов, Эльдар Багадур оглы (род. 1948) — азербайджанский химик
 Зейналов, Эльдениз Мамед оглы (1937—2001) — азербайджанский и советский актёр.
 Зейналов, Эльчин Идаят оглы (род. 1948) — азербайджанский тренер по вольной борьбе.



Примечания